Søren Kanstrup er en dansk militant revolutionær, der stod bag Randersbomben i sommeren 1965. 
Han var ydermere hvervet som østtysk spion i 1960 ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Kanstrup havde kommunistisk og senere trotskistisk baggrund. Med to andre trotskister havde Kanstrup konstrueret en bombe af en plastikdunk og benzin for at sprænge den under en NATO-militærøvelse ved Randers i sommeren 1965. Gruppen havde indlogeret sig i et hus, hvor bomben blev konstrueret. Med bomben tog de ud til øvelseshovedkvarteret, men da de opdagede, at det var bevogtet, valgte de at udsætte sprængningen. Hjemme i huset igen gik bomben af ved et uheld. 

Ifølge PET's undersøgelse godkendte gruppe Revolutionære Socialister aktionen med tilbagevirkende kraft. 
Visse personer fra Danmarks Kommunistiske Parti mente at Kanstrup var PET's agent provocateur.
Kanstrup fik en 60-dages fængselsdom for overtrædelse af våbenloven.

Som spion leverede Kanstrup information til Østtysklands Stasi ifølge PET. Hans spionage blev dog vurderet til at være naiv og harmløs. Han skulle have indsamlet oplysninger om danske officerer. Hans oplysninger stammede blot fra Kraks Blå Bog. Da Stasi bad ham om at fotografere Kastellet, forvekslede han fæstningen med Artillerivejens Kaserne.

Henvisninger 

Spioner fra Danmark
Spioner for DDR
Danskere i 1900-tallet
Kommunister fra Danmark
Tjek fødselsår